Friends kan syfta på:

 Friends – en amerikansk TV-serie, se Vänner
 Friends (album) – ett musikalbum av The Beach Boys
 Friends (Chick Corea-album) – ett musikalbum av Chick Corea
 Friends (film) – en film från 1988
 Friends (låt) – en sång av Led Zeppelin på albumet Led Zeppelin III
 Friends (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Friends (stiftelse) – en ideell stiftelse som arbetar mot mobbning
 Friends (varumärke) – ett varumärke tillhörande Coop
 Friends Arena – en arena i Solna

pt:Friends (desambiguação)